Reunion () может означать:
 «Reunion» — концертный альбом 1998 года британской группы Black Sabbath.
 «Live at Wacken: The Reunion» — концертный альбом 2005 года американской рок-группы Twisted Sister.
 «Братство по крови» () — американский фильм 2011 года.
 Реюньон () — заморский регион Франции.
 Реюньон () — остров в Индийском океане рядом с Мадагаскаром.
 X³: Reunion — компьютерная игра 2005 года в жанре космического симулятора с элементами торговли.
  — спортивная арена в городе Даллас (США).